Moskvitch peut faire référence à :

 Les voitures russes Moskvitch
 Les bateaux fluviaux russes Moskvitch